Greenomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Enrico Adelelmo Brunetti 1912. Greenomyia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Greenomyia